La surchauffe peut avoir le sens de chauffer plus ou trop :
 dans le cas d'une machine à vapeur la surchauffe permet de supprimer les gouttelettes d'eau et d'élever la température de la vapeur ;
 dans le cas d'un moteur thermique la surchauffe est une élévation anormale de la température, souvent lié à une panne dans le circuit de refroidissement, et à laquelle il faut remédier le plus rapidement possible, pour éviter tout dommage ;
 dans le cas des freins toute surchauffe peut avoir une conséquence dangereuse pour le véhicule et ses passagers (perte de contrôle) comme cela c'est produite dans la « rampe de Laffrey » en France ;
 La surchauffe de batterie lithium-ion, dans certains cas d'utilisation de smartphone, peut provoquer la déformation, la combustion voire l'explosion du téléphone dans les cas extrêmes.